Прелесє — поселення в общині Гореня Вас-Поляне, Горенський регіон.
 Прелесє — поселення в общині Литія, Осреднєсловенський регіон.
 Прелесє — поселення в общині Чрномель, Південно-Східна Словенія.
 Прелесє — поселення в общині Шентруперт, регіон Південно-Східна Словенія.